Chelsie Lauren Gilesová (* 25. ledna 1997) je britská a anglická zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v Coventry pod vedením Simona Mosse. V britské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v pololehké váze do 52 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Anglii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Chelsie Gilesové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Chelsie Gilesové na Judobase.org

Britské judistky
Anglické judistky
Narození v roce 1997
Narození 25. ledna
Žijící lidé
Ženy